<p align="justify">Miss Alagoas BE Emotion 2018 não foi um concurso e sim uma cerimônia de indicação da candidata do Estado do Alagoas rumo à competição de Miss Brasil BE Emotion 2018. Este foi o 61º ano de participação de uma alagana no certame de Miss Brasil. A escolhida foi a designer de moda, empresária e modelo Isabella Burgui,  natural de São Sebastião, São Paulo, e que reside no Estado cuidando do negócio da família. Sua coroação foi realizada no Teatro Deodoro, na capital Maceió no dia 22 de abril.

Resultado

Indicação

Links Externos 
 Sites
 Site do Miss Brasil (Band)

 Site do Miss Brasil BE Emotion

 Site do Miss Universe 

 Plataformas digitais
 Miss Alagoas BE Emotion no Facebook

 Miss Alagoas BE Emotion no Instagram

Concursos de beleza de 2018 no Brasil